Краснополянское — название населённых пунктов в России:
 Краснополянское — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Краснополянское — село в Байкаловском районе Свердловской области.

См. также 
 Краснополянское сельское поселение